Иоганнес Зенграф (1857—1908) — художник-миниатюрист, один из наиболее известных мастеров данного направления, работавших в фирме Карла Фаберже.

Биография 

Сведений о жизни И. Зенграфа имеется мало. Известно, что в течение определенного времени он возглавлял направление живописных миниатюр в фирме Фаберже.

Работы 

И. Зенграф принимал непосредственное участие в изготовлении ряда сюрпризов, предназначавшихся для ювелирных пасхальных яиц фирмы Фаберже. В числе таковых могут быть названы секреты следующих яиц:
 Яйцо с вращающимися миниатюрами
 Пеликан
 Нефритовое
Кроме того, исполненные им миниатюры украшают яйцо «Ландыши».

Примечания